Bisnius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Stephens 1829. Bisnius ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Bisnius